La Colmena (« la ruche » en espagnol) peut désigner :
La Ruche, roman de Camilo José Cela publié en 1951
La Ruche, film de Mario Camus sorti en 1982 et inspiré du roman
La Colmena, chanson du groupe espagnol Ska-P présente sur l'album Lágrimas y Gozos sorti en 2008

Voir aussi 
 La Colmena, un département du Paraguay